On the Job – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 On the Job – film del 1915 diretto da Milton J. Fahrney
 On the Job – film del 1924 prodotto dalla Fox Film Corporation
 On the Job – film del 1931 diretto da Roy Mack
 On the Job (OJT) – film del 2013 diretto da Erik Matti